Schützenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Schützenbach (Furtwangen im Schwarzwald), Hofgruppe im zentralen Stadtteil von Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg  

Gewässer:
 Schützenbach (Blau), rechter Zufluss der Blau in Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; rechter Abzweig der Ach
 Schützenbach (Breg), linker Zufluss der Breg in Furtwangen, Baden-Württemberg; fließt aus rechtem Hinterschützenbach und linkem Vorderem Schützenbach an Schlossers Mühle zusammen 
 Schützenbach (Buchbach), linker Zufluss des Buchbachs oder Scheulerbachs (über den Ermskanal zur Erms) nahe der Schießanlage bei Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Schützenbach (Eichenbach), rechter Zufluss des Eichenbachs oder  Aichenbachs (zur Rems) bei Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schützenbach (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach (zur Iller) vor Hinterstein, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schützenbach (Tschabach), rechter Zufluss oder Oberlauf aus dem Fuchsgraben des Tschabachs (zum Zickenbach, zur Pinka) bei Mariasdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Schützenbach (Walkersbach), rechter Zufluss des Walkersbachs bei Walkersbach, Gemeinde Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Schützenbach ist ein Familienname:
 Sebastian Karl Schüzenbach, auch Schützenbach, (1793–1869), deutscher Chemiker und Unternehmer

Siehe auch:
  Schützengraben